«+100500» — еженедельное развлекательное интернет-шоу (веб-сериал), автором и ведущим которого является Максим Голополосов. Первый выпуск вышел на YouTube-канале AdamThomasMoran 29 августа 2010 года под названием «Разборка». Максим, который работал курьером, снял это видео под влиянием американского шоу Рэя Уильяма Джонсона «=3». К настоящему времени вышло более 450 веб-эпизодов «+100500». По состоянию на 8 февраля 2020 года канал AdamThomasMoran имеет 10,3 миллиона подписчиков и 2,2 млрд просмотров, тем самым занимая соответственно 22-е и 58-е места среди всех русскоязычных каналов на YouTube.

Отличительной чертой программы является леопардовый ковёр на фоне, а также ненормативная лексика, появляющаяся практически в каждом выпуске. Для создания серии подбираются четыре видеоролика. Выпуски именуются по ключевой фразе или названию из последнего видео.

YouTube-канал пережил блокировку за нарушение авторских прав в апреле 2012 году, но быстро был восстановлен.

Помимо основных выпусков, были также и эксклюзивные выпуски. Они не имели нумерации и не выходили на YouTube. С 2011 года шоу выходит на телевидении — сначала на канале «Перец», а потом и на «Че». В 2017 году произошли разногласия между создателями «+100500» и «СТС Медиа», которому принадлежит канал «Че» и холдинг «Карамба Медиа», из-за чего показ шоу был прекращён. Но в 2018 году «+100500» вновь продолжило телетрансляцию.

Список эпизодов

2010

2011

2012

2013

2014

2020

Примечания 
Комментарии

Источники

Ссылки 
 
 
 
 Блог +100500
 +100500 на CarambaTV.ru 
 Piter.tv, репортаж о появлении +100500 на Перце
 Интервью с Максимом Голополосовым в шоу «Ранеты» на радио «Маяк»
 

Списки эпизодов веб-сериалов
Телепередачи, запущенные в 2011 году
Телеканал «Перец»
Видео на YouTube